Adélaïde-Gillette Dufrénoy (1765-1825), poétesse française ;
 Armand Dufrénoy (1792-1857), géologue et minéralogiste français ;
 Georges Dufrénoy (1870-1943), peintre français.